Talla kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Talā, ort, Al-Minufiyya,

Italien 

 Talla, Arezzo, kommun, Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar